Raison d’Être (auch Raison d’être, von französisch  [] für „Daseinszweck“) steht für:

 ein im Deutschen bildungssprachlich verwendetes Synonym zu Existenzberechtigung
 Raison d’être (Band), ein schwedisches Musikprojekt
 Raison d’Etre, ein Ale der amerikanischen Brauerei Dogfish Head

Siehe auch: